У наведеній таблиці показаний медальний залік 17-х зимових Олімпійських ігор, які пройшли з 12-го по 27-е лютого в норвезькому місті Ліллехаммері під егідою Міжнародного олімпійського комітету.

Посилання 
Міжнародний олімпійський комітет — Лиллехамер 1994 — Медальний залік

Зимові Олімпійські ігри 1994
1994